Риофрио () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Авила. Население — 252 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Авилы
Населённые пункты Авилы